Ожере́лье — многозначный термин:
 Ожерелье — носимое на шее украшение (бусы), представляет собой нить, на которую нанизаны жемчуг, раковины, монеты и тому подобное.
 Ожерелье — нарядный воротник в древне-русской одежде из расшитого жемчугом или камнями атласа, бархата, парчи, пристёгивавшийся к кафтану, шубе и тому подобное.
 Ожерелье — другое название горжета, элемента доспеха.
 Ожерелье — планетарная туманность диаметром 2 световых года, находящаяся на расстоянии около 15 тысяч световых лет от Солнца в созвездии Стрелы.
 Ожерелье — математический термин.

В культуре 
 «Ожерелье» — новелла Ги де Мопассана (1884).
 «Ожерелье» — фильм Дэвида Гриффита (1909).
 Ожерелье — тип логической головоломки.

Топоним 
 Ожерелье — микрорайон города Кашира в Московской области.
 Ожерелье — узловая железнодорожная станция Павелецкого направления МЖД в микрорайоне Ожерелье.
 «Ожерелье» — локомотивное депо на станции Ожерелье.

См. также 
 Убийство «ожерельем»